Maraton kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce. Bieg rozegrano 23 sierpnia 2009 – start miał miejsce o godzinie 11:15.

Trasa biegu poprowadzona była ulicami Berlina, a start i meta zlokalizowane były w sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej w centrum miasta. Wyznaczone przez IAAF minimum kwalifikacyjne do udziału w biegu wynosiło 2:43:00. Minimum PZLA wynosiło 2:30:00 i nie zostało wypełnione przez żadną reprezentantkę Polski.

Rezultaty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Maraton kobiet